Raio (meteorologia) — descarga eléctrica atmosférica gerada por uma trovoada
Raio vulcânico — descarga elétrica atmosférica gerada por erupções vulcânicas
Raio (geometria) — uma característica das circunferências
Radiação — emissão ou transmissão de energia na forma de ondas ou partículas
Raio (roda) — componente de alguns tipos de roda
Raio Azul ou Aoi Blink — série de anime
 Ray — super-herói da DC Comics

Outros usos

Biologia 
Lepidotríquia — vulgarmente designadas como raio
Raio radial — estrutura multi-unidade de proteína encontrada nos axonemas de cílios e flagelos eucariotas

Física 
Raio globular — tipo exótico de raio meteorológico
Raio luminoso — linha imaginária que representa a direção na qual a luz se propaga
Raio anódico — feixe de "lacunas" gerado pela emissão a partir de um ánodo
Raio catódico — feixe de electrões gerado pela emissão a partir de um cátodo
Raio cósmico — partículas que se deslocam no espaço sideral
Raios T — radiação eletromagnéticas nas frequências do Terahertz
Raios X — radiação eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível
Radiação ultravioleta — radiação eletromagnética entre a luz visível e os raios X
Laser — radiação eletromagnética monocromática, coerente e colimada

Radiações eletromagnéticas produzidas por elementos radioativos:
Partícula alfa (raios alfa)
Partícula beta (raios beta)
Radiação gama (raios gama)

Geometria 
Raio de convergência — raio da circunferência em torno do centro da série de Taylor
Raio de curvatura — curvatura de um objeto geométrico imerso em um espaço euclideano
Raio hidráulico — usado para se estimar o raio de tubos e canais com secção transversal não-circular

Desambiguações de ciências
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de televisão